Gaio Norbano Flacco è il nome di tre figure della gens Norbana vissute tra il II secolo a.C. ed il I secolo d.C., ognuno il figlio del suo precedente:
 Gaio Norbano Flacco – console nel 38 a.C.
 Gaio Norbano Flacco – console nel 24 a.C.
 Gaio Norbano Flacco – console nel 15